Mutis est un patronyme porté notamment par :

 Álvaro Mutis (1923-2013), poète et romancier colombien ;
 José Celestino Bruno Mutis y Bosio (1732-1808), médecin et un naturaliste espagnol ;
 Mario Mutis (né en 1947), musicien de rock chilien, bassiste et chanteur du groupe Los Jaivas ;
 Olivier Mutis (né en 1978), joueur français de tennis.

 Mutis (kecamatan), kecamatan de Kabupaten de Timor central Nord

Homonymie de patronyme